Lingua provenzale – altro nome della lingua occitana
 Lingua provenzale antica (lingua occitana antica) – forma arcaica della lingua occitana
 Dialetto provenzale – dialetto dell'occitano parlato essenzialmente in Provenza e in una parte del Gard
 Lingua francoprovenzale (talvolta detta impropriamente lingua provenzale) – lingua romanza parlata in Francia, nella maggior parte della Svizzera romanda e in talune aree dell'Italia